Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх проходили в 1996. Всего 67 атлетов (только мужчины) разыграли 7 комплектов медалей.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 1996
Дзюдо на летних Паралимпийских играх